Самарская Кабельная Компания («СКК», «Самаракабель») — советский и российский производитель кабелей связи. Образовано на базе Куйбышевского завода кабелей связи (КЗКС).

История 
29 мая 1951 года Совет Министров СССР принял решение «О строительстве первой очереди завода кабелей связи в городе Куйбышеве». 22 августа 1952 года Министерство электротехнической промышленности утвердило технический проект.

1952 год — построен первый корпус. 1955 год — недостроенный цех кабельных изделий выпустил первые 450 километров электропроводов марки ППВ и кабель радиофикации и связи марки ПРВПМ. 1956 год — налажен выпуск городского телефонного кабеля с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке. 1961 год — ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение «О строительстве второй очереди завода кабелей связи».

С декабря 1986 года в качестве головного предприятия входил в состав производственного объединения «Куйбышевкабель».

На заводе впервые в стране были испытаны и внедрены автоматические поточные линии по производству жил в полиэтиленовой изоляции. Впервые было осуществлено продольное наложение на сердечник алюминиевого экрана с пластмассовым покрытием (АЛПЭТ).

Имеются совместные предприятия:
 ЗАО «ПЭС/СКК», г. Чапаевск, (совместное предприятие американской корпорации APTIV и «Самарской кабельной компании») — производство автомобильной электропроводки.
 ЗАО «ПЭС/СКК», г. Самара, Кабельная 9, (совместно с «Дженерал Моторс») — производство автомобильной электропроводки.
 ЗАО «СОКК», г. Самара, Кабельная 9, (совместно с фирмой Корнинг Инкорпорейтед) — производство оптико-волоконных кабелей связи

Руководство 
С февраля 1951 года — А. Г. Козлярович, с января 1957 года — П. Н. Мананников, с 1962 (1971) года — В. А. Горбацевич, с декабря 1986 года — А. К. Бульхин.

C июля 2003 года по май 2014 года — Ключников Валерий Фёдорович. С мая 2014 по настоящее время — Губанов Роман Валерьевич.

До лета 2014 на одном из цехов начальником был Горшкова Валентина Семеновна.

Литература 
 Табачников С. М. Красное озеро — 2: Документал.-худож. повесть о Самарской кабельной компании / Семён Табачников, Надежда Ольшевская. — Самара: Парус-принт, 2002. — 112 с.
 Пронько А. Г. Модели и механизмы согласованного управления производством и сбытом продукции с сезонным характером спроса: На примере ЗАО «Самарская кабельная компания»: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.13. / Пронько Алексей Геннадьевич. — Самара, 2002. — 186 с.
 Хаймович И. Н., Скрипачёв Д. Г., Колесникова С. Ю. Имитационное моделирование производственного цикла изготовления провода // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. П. Королёва (Национального исследовательского университета). — 2015. — Т. 14, вып. 4. — С. 151—155. — ISSN 1998-6629.
 Баннов В. В, Болочагин Ю. П., Бульхин А. К, Ключников В. Ф., Попов Б. В. Конструктивные и электрические характеристики симметричных кабелей связи с плёнко-пористо-плёночной изоляцией // Век качества. — 2015. — Вып. 2. — С. 51-55. — ISSN 2219-8210.

Примечания

Ссылки 
 История предприятия
 Анастасия Кнор. Памяти Анвара Бульхина: рассказ о «Самарской кабельной компании» к 65-летию предприятия «Другой город», 2017.

Предприятия Самары
Производители автокомплектующих России
Кабельные предприятия